

Persone 
 Guido Albertelli (1867-1938) – ingegnere e politico italiano
 Ippolito Nievo Albertelli (1901-1938) – violoncellista e musicista italiano
 Lanfranco Albertelli (n. 1926) – calciatore italiano
 Luigi Albertelli (1934-2021) – paroliere italiano
 Mario Albertelli (1904-1966) – direttore della fotografia italiano
 Nullo Albertelli (1900-1968) – ingegnere italiano
 Pilo Albertelli (1907-1944) – insegnante, filosofo e antifascista italiano

Altro 
 Liceo ginnasio statale Pilo Albertelli – liceo classico statale di Roma